Edward Thompson peut désigner :
 Edward A. Thompson (1914-1994), historien irlandais ;
 Edward Maunde Thompson (1840-1929), paléographe et bibliothécaire britannique ;
 Edward Palmer Thompson (1924-1993), historien britannique.